W37 peut faire référence à :
 Explosion et éclatement de pneumatique ou de tuyau sous pression, d’après la classification internationale des maladies ;
 W37, la trente-septième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres